Den Tjekkiske 1. liga (kvinder) er den øverste fodboldliga for kvinder i Tjekkiet.

Ligaen domineres af holdene fra Prag, Sparta Prag, der vandt sin 20. titel i 2019 og Slavia Prag.

Vinderen af ligaen kvalificerer sig til at deltage i UEFA Women's Champions League.

Mestre 
Listen over mesterskaber domineres af Sparta Prag:

Regioner 
Følgende tabel lister vinderne af tjekkiske kvinders fodbold efter region.

Referencer 

Fodboldligaer
1. liga (kvinder)